Een minder belangrijke heuvel van de Twaalf heilige heuvels van Imerina
 Ambohimanambola (Analamanga), een plaats en commune in Analamang
 Ambohimanambola (Vakinankaratra), een plaats en commune in Vakinankaratra